RO sau ro ori Ro se poate referi la:

România 
 România, codul ISO 3166-1, codul FIPS 10-4, codul OTAN și număr de înmatriculare auto al acestei țări
 Limba română, codul ISO 639-1
 .ro, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru România
 TAROM, codul IATA al companiei aeriane din România

Auto — acronime sau prescurtări 
 RO - Rohrbach, număr de înmatriculare auto al districtului cu același nume din Austria
 RO - Rondônia, număr de înmatriculare auto al statului brazilian omonim
 RO - Rosenheim, număr de înmatriculare auto al districtului rural omonim din Germania
 RO - Rovigo, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 RO - Rožaje, număr de înmatriculare auto a municipiului muntenegrean

Calculatoare 
 Read-only, termen folosit pentru memoria calculatoarelor

Locuri 
 Rondônia, 
 Rø, 
 Ro, insulă nelocuită din prefectura Dodecanez, 
 Ro, comună în provincia  Ferrara, din regiunea Emilia-Romagna, 
 Biserica Rö, din comitatul Stockholm,

Lingvistică 
 Ro, limbă artificială
 ro, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ろ în hiragana sau ロ în katakana)
 ro, a 17-a literă din alfabetul grec (în greacă Ρ, minusculă ρ)

Organizații 
  RO - Orchestra Roșie, o serie de entități de spionaj sovietice
  Reserve Officers' Training Corps, program de antrenament al forțelor armate din 
  Royal Ordnance, companie britanică de fabricare de armament
  Reach Out, website de informații din

Legături externe 
 
  „RO” la acronymfinder.com

Nume proprii